Софа Ландвер (, род. 28 октября 1949, Ленинград) — израильский политик, депутат Кнессета 14, 15, 16 (часть срока) созывов от фракции Авода, 17, 18, 19 и 20 созывов фракции «Наш дом Израиль» («НДИ»), с 2009 по 2015 была министром абсорбции.

Биография 

Софа Ландвер родилась 28 октября 1949 года в Ленинграде. В 1979 году с семьёй репатриировалась в Израиль.

Имеет высшее психологическое образование (вторая степень, закончила университет в 1983 году).

Трудовая деятельность 

Входила в состав муниципального совета города Ашдода, работала директором компании по развитию Ашдода.

Общественная работа 
 С 1993 по 2003 год возглавляла Всеизраильское объединение русскоязычных репатриантов.
 С 2003 года по настоящее время — председатель Федерации русскоязычных израильтян.
 Член совета директоров Еврейского Агентства.
 Председатель Общества белорусско-израильской дружбы.

Карьера в партии и политике 

На выборах 1996 года в партийном списке партии «Авода» она баллотируется в Кнессет 14-го созыва и становится депутатом. Софа Ландвер продолжила свою работу и в кнессете 16-го созыва (не полный срок). В преддверии выборов 2006 года она переходит в партию «Наш дом Израиль» и продолжает свою работу в кнессете 17-го и 18-го созывов.

В кнессете 

 Кнессет 14
С 17 июня 1996 года по 7 июня 1999 года

 Кнессет 15
С 7 июня 1999 года по 17 февраля 2003 года

 Кнессет 16
С 11 января 2006 года по 2 февраля 2006 года (неполный срок)

 Кнессет 17
С 17 апреля 2006 года по 24 февраля 2009 года

 Кнессет 18
С 24 февраля 2009 года по 5 февраля 2013 года

 Кнессет 19
С 5 февраля 2013 года по 31 марта 2015 года

 Кнессет 20
С 31 марта 2015 года

Фракции 
 Кнессет 14 партия Авода
 Кнессет 15 Исраэль Ахат (2), Авода — Меймад
 Кнессет 16 Авода — Меймад — Ам Эхад
 Кнессет 17—20 Наш дом Израиль

Деятельность в правительстве 
 Кнессет 15 правительство 29 С 12 августа по 2 ноября 2002 года
 Заместитель министра транспорта
 Кнессет 18 правительство 32
 Министр абсорбции

Деятельность в комиссиях 
 Кнессет 14
 Член комиссии по науке и технологии
 Член комиссии по обращениям граждан
 Член комиссии по вопросам алии и абсорбции
 Член комиссии по труду и благосостоянию
 Кнессет 15
 Председатель комиссии по обращениям граждан
 Член комиссии кнессета
 Член финансовой комиссии
 Член законодательной комиссии
 Член комиссии по обращениям граждан
 Член комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры
 Член особой комиссии по вопросу отсеивания из школ
 Член подкомиссии по делам лоббистов
 Член комиссии по образованию и культуре
 Кнессет 17
 Член комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры
 Член финансовой комиссии
 Председатель комиссии по обращениям граждан
 Член комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры
 Член комиссии по труду, благосостоянию и здравоохранению

Другие должности 
 Кнессет 14
 Председатель парламентского общества дружбы Израиль — Казахстан.

Примечания

Ссылки 
 
 Софа Ландвер на сайте НДИ
 Парламентский отчёт депутата кнессета Софы Ландвер
 Федерация русскоязычных израильтян
 Федерация русскоязычных израильтян вывозит детей из-под обстрелов
 Растет количество жертв «Висконсина»
 Софа Ландвер о проблемах здравоохранения
 Благотворительный марафон Оле ле оле (видео)

Министры абсорбции Израиля
Депутаты кнессета от партии «Авода»
Депутаты кнессета от партии «Наш дом Израиль»
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Женщины-политики Израиля
Персоналии:Ашдод
Председатели комиссии кнессета по обращениям граждан